French Championships 1936 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy French Open, który rozegrano w 1936 roku w dniach 24 maja–1 czerwca, na kortach Stade Roland Garros w Paryżu.

Była to 41 edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Bibliografia 
 
 

1936 w tenisie ziemnym
1936 we Francji
French Open według lat